De Bundesliga 1998/99 (vrouwen) was het 9de seizoen van de Duitse Bundesliga. Het begon op 22 augustus 1998 en eindigde op 23 mei 1999.

Eindstand

Uitslagen

Topscorers

Referenties

Bundesliga (vrouwenvoetbal)
Duits competitievoetbal 1998/99